Montón pode referirse a:

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española                                   
Conjunto de cosas puestas sin orden unas encima de otras.  
Gran cantidad de personas o cosas

Lugares
Montón, municipio español de la provincia de Zaragoza.
Montón de Trigo, montaña de la sierra de Guadarrama (España).
Veyre-Monton, población y comuna francesa, en la región de Auvernia.

Personas
Efraín Gómez Montón, imaginero valenciano.
Carmen Montón, política española.
Sergio Martínez Montón, futbolista español.

Miscelánea
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, película de 1980 de Pedro Almodóvar.

Similares
Montone, río italiano de la región Emilia Romaña
Montone (Italia), localidad de la provincia de Perugia
Braccio da Montone, seudónimo de Andrea Fortebracci
Montones (Las Piedras), barrio en Puerto Rico